Горица може бити:

 Горица, „мала гора“
 Горица (име), српско женско име

или:
 Горица (град), град и сједиште округа Горица у северној Републици Италији
 Горица (округ), округ у Републици Италији
 Горица (Варезе), насеље у округу Варезе, Република Италија
 Горица (Виченца), насеље у округу Виченца, Република Италија
 Горица (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Горица (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Република Црна Гора
 Горица (Барбан), насеље у општини Барбан, Република Хрватска
 Горица (Дуга Реса), насеље у општини Дуга Реса, Република Хрватска
 Горица (Паг), насеље града Пага, Република Хрватска
 Горица (Расиња), насеље у општини Расиња, Република Хрватска
 Горица (Сукошан), насеље у општини Сукошан, Република Хрватска
 Горица (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Горица (Груде), насеље у општини Груде, Федерација БиХ, БиХ
 Горица (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Горица (Прозор-Рама), насеље у општини Прозор-Рама, Федерација БиХ, БиХ
 Горица (Чапљина), насеље у општини Чапљина, Федерација БиХ, БиХ
 Мала Горица (Петриња) насеље у општини Петриња, Република Хрватска
 Велика Горица, град у Републици Хрватској
 Иванчна Горица, град у истоименој општини, Република Словенија
 Општина Иванчна Горица, општина у Републици Словенији
 Нова Горица, град у истоименој општини, Република Словенија
 Општина Нова Горица, општина у Републици Словенији

или:
 Горица (планина), планина у општини Шипово, Република Српска

или:
 НД Горица, фудбалски клуб из Нове Горице, Република Словенија
 ХНК Горица, фудбалски клуб из Велике Горице, Република Хрватска

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Горица“
 Гора (вишезначна одредница)